Abel Combarieu (1856-1944) – politico francese
 Émile-Jean-Pierre Combarieu (1834-1909) – militare francese
 Jules Combarieu (1859-1916) – musicologo francese
 Pierre Louis Jérôme Gustave de Combarieu (1923-1997) – politico francese
 Thérèse Combarieu (1896-1965) – violinista francese